Янчу́й — топоним в России:

 Янчуй — река на севере Бурятии, левый приток Верхней Ангары.
 Янчуй — река на севере Бурятии, правый приток Котеры (бассейн Верхней Ангары).
 Янчуй — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали  Северо-Байкальском районе Бурятии.